Miejscowości w USA:
 Mill Spring – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
Gminy w USA:
 Mill Spring (ang. Mill Spring Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne